Sao Vicente kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Vicente (kommun i Brasilien, São Paulo, lat -23,97, long -46,50), 
 São Vicente, São Paulo, ort, 
 São Vicente (kommun i Brasilien, Rio Grande do Norte),

Kap Verde 
 São Vicente, Kap Verde, ö

Portugal 

 São Vicente (ort i Portugal, Madeira, São Vicente, lat 32,80, long -17,04), 
 São Vicente (kommun i Portugal, Madeira, lat 32,82, long -16,98), 
 São Vicente (freguesia i Portugal, Vila Real), Chaves, 
 São Vicente (freguesia i Portugal, Madeira, São Vicente, lat 32,78, long -17,03), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar